Schaffer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Akiva Schaffer
 Barbro Schaffer
 Frank Schaffer
 Hans Schaffer
 Janne Schaffer
 Jon Schaffer
 Tage Schaffer

Tyska efternamn